Brenta — comuna italiana da Lombardia
 Piazzola sul Brenta — comuna italiana do Vêneto
 Carmignano di Brenta — comuna italiana do Vêneto
 Campolongo sul Brenta — comuna italiana do Vêneto
 Tezze sul Brenta — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos